Addington (Buckinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Buckinghamshire
 Addington (Canterbury), een buitenwijk van Christchurch (Nieuw-Zeeland)
 Addington (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Addington (Londen), een gebied in Londen
 Addington (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten van Amerika